Denumirea de Delvino se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Delvino, un sat în comuna Blagoevgrad, regiunea Blagoevgrad;
 Delvino, un sat în comuna Kirkovo, regiunea Kărdjali.